Carbomyces är ett släkte av svampar. Carbomyces ingår i familjen Carbomycetaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Carbomyces